Aspidodiadematidae är en familj av sjöborrar. Aspidodiadematidae ingår i ordningen Diadematoida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aspidodiadematidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Aspidodiadematidae